Елемучаш:
 Елемучаш — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Елемучаш — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл, Россия.